Calimero peut signifier :
 Calimero, série animée italo-japonaise ;
 Calimero, personnage fictionnel et principal de la série du même nom ;
 Calimero, évêque de Milan de 270 à 280.

Voir aussi 
 Basilique San Calimero à Milan.